CISM pode referir-se à:

 ao Certified Information Security Manager;
 ao Conselho Internacional do Desporto Militar ().

Desambiguações de siglas